Aug eller AUG kan syfta på:

 Steyr AUG – en österrikisk automatkarbin

Personer
 Aug. Davis (1852–1936), en svenskamerikansk kompositör